Кубок мира по шорт-треку 2013—2014 () — международный турнир по шорт-треку, прошедший с 28 сентября по 17 ноября 2013 годов. Состоял из 4 этапов. Третий и четвёртый этапы стали квалификационными на Олимпиаду 2014.

Призёры

Шанхай

Мужчины

Женщины

Сеул

Мужчины

Женщины

Турин

Мужчины

Женщины

Коломна

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Мужчины 500 м

Мужчины 1000 м

Мужчины 1500 м

Мужчины эстафета

Женщины 500 м

Женщины 1000 м

Женщины 1500 м

Женщины эстафета

Ссылки 
 Результаты забегов в Шанхае
 Результаты забегов в Сеуле
 Результаты забегов в Турине
 Результаты забегов в Коломне

Кубок мира по шорт-треку